Arthur MacArthur Senior (1815-1896) – politico, avvocato e giudice statunitense
Arthur MacArthur Junior (1845-1912) – generale e politico statunitense, figlio del precedente
Arthur MacArthur III (1876-1923) – ufficiale della Marina degli Stati Uniti, figlio di Arthur MacArthur Junior